Molekulska formula -{C19H26O2}- se može odnositi na:
 1-Androstendion, sintetički anabolički steroid
 Androstenedion, prirodni steroid
 5-Androstendion, prirodni steroid
 Boldenon, anabolički steroid za veterinarsku upotrebu
 Kanabidivarin, kanabinoid
 Metildienolon, sintetički anabolički steroid
 Tetrahidrokanabivarin, homolog tetrahidrokanabinola